Żerkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Żerkowice (Iwanowice) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Żerkowice (Lwówek Śląski) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Zirkowitz in der Woiwodschaft Oppeln
 Żerkowice (Zawiercie) in der Woiwodschaft Schlesien